

Hydronyme 
 Berkel, rivière de l'Allemagne et des Pays-Bas, affluent de l'IJssel

Patronyme 
 Christian Berkel (1957-), acteur allemand ;
 Tim Berkel (Timothy Peter Van Berkel 1984-), triathlète australien ;
 Ben van Berkel (1957-), architecte néerlandais ;
 Jan van Berkel (1986-), triathlète suisse.

Toponyme 
 Berkel en Rodenrijs, village néerlandais de la commune de Lansingerland, Hollande-Méridionale
 Berkel-Enschot, village néerlandais de la commune de Tilbourg, Brabant-Septentrional
 Berkelland, commune néerlandais du Gueldre, sur le Berkel.